Южноуральский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Южноуральский сельсовет — в Оренбургском районе Оренбургской области.
 Южноуральский сельсовет — в Переволоцком районе Оренбургской области.